Сергей Фёдорович Сигаев (, станция Прохоровка, Курская губерния, РСФСР — , , Пермский край, Российская Федерация) — , руководитель.

Биография 
Окончил Таганрогский авиационный техникум (1939), работал технологом на авиазаводе No 116 в г. Арсеньев Уссурийского края. В 1940 году переведён в Молотов (Пермь).

В 1940—1964 гг. работал на заводе им. Свердлова (Завод № 19, до 1962 г. — им. Сталина): технолог, зам. начальника цеха, начальник цеха (1946—1956), с 1956 начальник специального производства (производство ракетных двигателей) и зам. главного инженера. Без отрыва от производства окончил Уральский политехнический институт (1953).

Главный инженер Пермского электроприборного завода (1964—1967). Начальник Конструкторского бюро машиностроения с 1967 по 1972. Генеральный директор Производственного объединения «Искра» и директор Пермского завода химического оборудования с 1975 по 1987.

Руководил производством ракетной техники, в том числе маршевых ракетных двигателей на твердом топливе (РДТТ) для ракетных комплексов РС-12, РС-12П, РСМ-45.

В его честь названа улица в Перми.

Награды 
 Заслуженный машиностроитель РСФСР (1978)
 Ленинская премия (1984)
 Орден Ленина (1961) — за успешное выполнение специального задания Правительства по созданию образцов ракетной техники, космического корабля-спутника «Восток» и осуществление первого в мире полета этого корабля с человеком на борту.
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)
 Орден Октябрьской Революции (1976).

Примечания

Ссылки 
 Эра ракет. Создание ракетной промышленности на Урале. Владимир Николаевич Новоселов, Александр Павлович Финадеев. Книга, 2006 — Всего страниц: 318
 http://permnecropol.ucoz.ru/index/sigaev_sf/0-192
 http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2273&mid=2567&fileid=4470
 Память // Перм. новости. 2007. 5 окт.
 Сигаев Сергей Фёдорович
 https://regnum.ru/news/society/2516088.html

Выпускники Уральского технического университета